Krasnosel’sk kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Chambarak (ort i Armenien), Gegharkunik,

Azerbajdzjan 

 Qara Nuru, ort, Saatly, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar